Le Championnat d'Italie de football 1955-1956 est la  de la compétition qui fut remportée par le AC Fiorentina.

Classement 

|}

Buteurs 

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1955-1956 Serie A
Championnat Italie Football 1955-1956 Serie A
Italie
Italie